Роберт VIII де Бетюн (; 1352/1354 — февраль ) — виконт Мо с 1371 года, сеньор де Вандёйл с 1373 года. Сын Жана де Бетюна, сеньора де Вандёйла, и его жены Жанны де Куси, свадьба которых состоялась в 1351 году.

Биография 
В 1371 году после смерти Элеоноры — двоюродной сестры матери — унаследовал виконтство Мо. В 1373 году после смерти отца стал сеньором Вандёйла.

Участник Столетней войны на стороне короля Франции. Лейтенант-генерал в Гиени, замещал губернатора этой провинции Ангеррана де Куси во время его отсутствия (1396).

В 1394 году — руководитель одного из трёх вооружённых отрядов во время Перигорского похода, в результате которого в 1397 году владения графа Аршамбо V были конфискованы королём.

Семья 
Первая жена (1368) — Жанна де Шатильон (ум. 1371), дама де Шомон ан Порсьен, дочь Жана I де Шатильона, графа Порсьена. От неё дочь Изабелла, умершая 1382 году.

Вторая жена (после 1371) — Жанна де Барбансон (ум. не ранее октября 1387), дочь Жана III, сеньора де Брабансона. О детях ничего не известно.

Третья жена — Изабелла ван Гистель, дочь и наследница Йана ван Гистеля. От неё дочери:
 Жанна де Бетюн (ум. 1450), виконтесса Мо.
 Жаклина де Бетюн, жена Рауля д’Айли, сеньора де Райневаль и де Варенн.

Примечания

Литература 
 Dictionnaire de la noblesse contenant les généalogies, l’histoire …, Том 3

Ссылки 
 http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Bethune.pdf
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/nfranord.htm#RobertBethunedied1408
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/nfralaoncou.htm#_Toc494629905

Виконты Мо
Военные деятели Столетней войны
Французские деятели Столетней войны